Função contínua - em matemática, uma característica de uma função ou sinal contínuos; em oposição, os mesmos podem ser discretos.
 Continuidade (ficção) - conceito utilizado na ficção para caracterizar personagens;
 Princípio contábil

Desambiguação